Boor (element) of borium, het chemisch element met symbool B en atoomnummer 5
Boor (gereedschap), een inzetstuk voor een boormachine
Boormachine, een stuk gereedschap waarmee kan worden geboord
Tandartsboor, een stuk gereedschap gebruikt in de tandheelkunde
Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam (BOOR)